Scharikow ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Iljitsch Scharikow († 2012), russischer Schauspieler 
 Sergei Alexandrowitsch Scharikow (1974–2015), russischer Säbelfechter
 Wjatscheslaw Nikiforowitsch Scharikow (1937–2004), sowjetisch-russischer Schauspieler